Republika Zielonego Przylądka:
 Furna – osada na wyspie Brava
 Furna – osada na wyspie Fogo

Szwajcaria:
 Furna – gmina w kantonie Gryzonia, w regionie Prättigau/Davos